Авдышев — русская фамилия.

Известные носители 
 Авдышев, Алексей Иванович (1928—1997) — художник-пейзажист, график, поэт, Заслуженный художник РСФСР.
 Авдышев, Виктор Юрьевич (1956) — советский борец классического стиля.